Холóн () — нечто, одновременно являющееся и целым само по себе, и частью чего-то ещё. Термин был введён венгерско-английским писателем Артуром Кёстлером в книге «Призрак в машине» (1967). Иерархия вложенных друг в друга холонов называется холархией.

Описание 
Холон — система (или явление), которое само по себе является целым, но вместе с этим представляет собой часть ещё большей системы. Каждая система может рассматриваться в качестве холона — от субатомных частиц до вселенной в целом. Холон является центральным понятием концептуальной системы американского философа Кена Уилбера. В качестве примера естественной холархии, то есть состоящей из холонов иерархии, Уилбер обычно приводит цепочку: атомы — молекулы — клетки — организм и т. д.

Литература 
 Koestler, Arthur, 1967. The Ghost in the Machine. London: Hutchinson. 1990 reprint edition, Penguin Group. ISBN 0-14-019192-5.
 Уилбер К. Краткая история всего. — М.: АСТ, 2006. ISBN 5-17-036016-9
 Уилбер К. Око Духа. Интегральное видение для слегка свихнувшегося мира. — М.: АСТ, 2002. ISBN 5-17-014321-4
 Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. — М.: КомКнига, 2005. ISBN 5-484-00160-9

См. также 
 Интегральный подход

Интегральный подход
Философские термины
Сети